Csehország
 Lesonice, település a Třebíči járásban
 Lesonice, település a Znojmói járásban